Бруклин Шак () — американская актриса театра и мюзиклов.

Карьера 
Шак дебютировала в театре в качестве дублёра в бродвейской постановке «Энни» и была назначена на роль Кейт, пока шоу не было закрыто в 2014 году. После этого она участвовала в мюзикле «На пляже», в роли маленькой Берти, а затем исполнила данную роль в театре «». С августа 2014 по май 2015 года участвовала в главной роли в мюзикле «Матильда», разделяя её с тремя юными актрисами.

В 2016 году участвовала в мюзикле «».

Шак в настоящее время (по состоянию на 2021 год) играет Линн Бушар в сериале  CBS «Зло»

Личная жизнь 
Родилась в Лексингтон, в штате Кентукки, но сейчас проживает в Нью-Йорк Сити. Её отец ТиДжей был главным метеорологом телеканала . Имеет двух старших сестёр, которые также являются актрисами.

Театр

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Бруклин Шак на IMDB
 Brooklyn Shuck on Playbill

Дети-актёры США